Pyramid of Pepi II är en pyramid i Egypten.   Den ligger i guvernementet Giza, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. Pyramid of Pepi II ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pyramid of Pepi II är platt, och sluttar brant österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Pyramid of Pepi II. Runt Pyramid of Pepi II är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Giza,  km norr om Pyramid of Pepi II. Trakten runt Pyramid of Pepi II är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Giza (guvernement)